Plovatka je nejednoznačné označení pro několik rodů plžů z čeledi plovatkovité (Lymnaeidae):
 Galba – plovatka; např. plovatka malá
 Lymnaea – plovatka; např. plovatka bahenní
 Stagnicola – plovatka; např. plovatka bažinná
Někdy se toto označení používá i pro některé druhy z rodů Radix a Catascopia